Willow Springs (film)
 Willow Springs (Illinois)
 Willow Springs (Missouri)